Buste eller byste har flere betydninger:

 Buste (skulptur) – en buste er en skulptur der forestiller et menneskehoved og noget af overkroppen
 Bryst – kaldes også barm (bryst), buste

Ordet kommer af latin bustum, der betyder "ligbrændingssted" eller "ligbål",  og viste i antikken til et brystbillede af den afdøde på gravmonumentet. 

Se også
 Brystholder – BH, busteholder

Henvisninger